Aleksandr Vikentievitch Skvortsov - en russe :  - (né le  à Gorki en URSS et mort le  à Moscou (Russie)) est un joueur professionnel soviétique puis russe de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste d'attaquant.

Carrière de joueur 
En 1975, Aleksandr Skvortsov commence sa carrière avec le Torpedo Gorki dans le championnat d'URSS. En 1989, il intègre l'effectif du Kärpät Oulu en Finlande. En 1995. Il termine avec un bilan de 580 matchs en élite et 244 buts.

Carrière internationale 
Aleksandr Skvortsov a représenté l'URSS au niveau international. Il compte 123 sélections pour 41 buts entre 1976 et 1985. Il a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques d'hiver de 1984 et l'argent en 1980. Il a participé à quatre éditions des championnats du monde pour un total de trois médailles d'or et une de bronze.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1975-1976|| Torpedo Gorki|| URSS|| || || || || || || || || || 
|-
| 1976-1977|| Torpedo Gorki|| URSS|| || || || || || || || || || 
|-
| 1977-1978|| Torpedo Gorki|| URSS|| || || || || || || || || || 
|-
| 1978-1979|| Torpedo Gorki|| URSS|| 43|| 26|| 21|| 47|| 25|| || || || || 
|-
| 1979-1980|| Torpedo Gorki|| URSS|| 44|| 24|| 25|| 49|| 20|| || || || || 
|-
| 1980-1981|| Torpedo Gorki|| URSS|| || 19|| 16|| 35|| 10|| || || || || 
|-
| 1981-1982|| Torpedo Gorki|| URSS|| || || || || || || || || || 
|-
| 1982-1983|| Torpedo Gorki|| URSS|| 44|| 27|| 20|| 47|| 12|| || || || || 
|-
| 1983-1984|| Torpedo Gorki|| URSS|| 37|| 18|| 11|| 29|| 21|| || || || || 
|-
| 1984-1985|| Torpedo Gorki|| URSS|| 31|| 10|| 9|| 19|| 14|| || || || || 
|-
| 1985-1986|| Torpedo Gorki|| URSS|| 34|| 2|| 7|| 9|| 14|| || || || || 
|-
| 1986-1987|| Torpedo Gorki|| URSS|| 29|| 8|| 8|| 16|| 10|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| Torpedo Gorki|| URSS|| 25|| 7|| 14|| 21|| 4|| || || || || 
|-
| 1988-1989|| Torpedo Gorki|| URSS|| 24|| 8|| 5|| 13|| 8|| || || || || 
|-
| 1989-1990|| Kärpät Oulu|| I. divisioona||| 22|| 20|| 40|| 60|| || || || || || 
|-
| 1991-1992|| Kalix HF|| Division 2||| 19|| 16|| 29|| 45|| 6|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| Kalix HF|| Division 2||| 24|| 16|| 36|| 52|| 12|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| Kalix HF|| Division 2||| 23|| 20|| 35|| 55|| 8|| || || || ||

Au niveau international 

| 1976 ||URSS|| CC ||5||0||2||2||0|| Médaille de bronze
|-
| 1979 ||URSS|| CM || || || || || || Médaille d'or
|-
| 1980 ||URSS|| JO || 7|| 2|| 5|| 7|| 0|| Médaille d'argent
|-
| 1981 ||URSS|| CM || || || || || || Médaille d'or
|-
| 1983 ||URSS|| CM || || || || || || Médaille d'or
|-
| 1984 ||URSS|| JO || || || || || || Médaille d'or
|-
| 1985 ||URSS|| CM || 5|| 2|| 0|| 2|| 0|| Médaille de bronze

Références 

Naissance en août 1954
Naissance à Gorki
Naissance en RSFS de Russie
Joueur international soviétique de hockey sur glace
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Champion olympique soviétique
Champion olympique de hockey sur glace
Entraîneur russe de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey russe
Champion du monde de hockey sur glace
Médaillé d'argent olympique soviétique
Attaquant de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Décès à 65 ans
Décès à Moscou
Décès en février 2020